Lew Czornyj – rosyjski myśliciel i działacz anarchoindywidualistyczny
 Max Czornyj – polski adwokat i pisarz
 Czornyj – wulkan na Kamczatce